Тажибаева — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Тажибаева, Патшайым Тажибаевна (1920—1991) — советский казахский учёный-геолог.
 Тажибаева, Сара (1922—2000) — Герой социалистического труда.